Березі́вський прову́лок — назва провулків у різних населених пунктах Україні.

Березівський провулок — провулок у Дарницькому районі м. Києва
 Березівський провулок — провулок у Чернівцях.

Колишні назви 
Березівський провулок — колишній провулок у Залізничному районі м. Києві.